eZ Platform ist ein Open-Source-Enterprise-Content-Management-System. Es wird von dem norwegischen Unternehmen Ibexa (bis April 2020 eZ Systems) zusammen mit einer Benutzer- und Entwickler-Community entwickelt. eZ Platform ist sowohl zum kostenlosen Download unter der GPL, als auch unter proprietären Lizenzen mit entsprechendem kommerziellem Support erhältlich und zielt auf die Entwicklung von professionellen Webapplikationen mit PHP. Vorgänger von eZ Platform war eZ Publish.

Einsatzgebiete 
eZ Platform erlaubt die Entwicklung professioneller, individueller Web-Applikationen. Typische Anwendungen reichen über die klassische mehrsprachige Unternehmens-Präsenzen mit rollen-basiertem Mehrbenutzer-Zugriff und E-Commerce-Funktionalität bis hin zu Webseiten für Magazine, Zeitungen, Zeitschriften bis hin zu Online-Communitys und Portalen oder stark differenzierten Multi-Channel Web Applikationen. eZ Platform kann sowohl als traditionelle Multi-Page Applikation oder auch als Single-Page Applikation über eine REST-API betrieben werden.

Weblinks 
 eZ Platform Community-Edition
 eZ Platform Enterprise-Edition

Einzelnachweise 

Freies Web-Content-Management-System